La Division 2 1980-1981 è stata la quarantaduesima edizione della Division 2, la seconda serie del campionato francese di calcio. Composta da 36 squadre divise in 2 gironi è stata vinta dal , che ha avuto la meglio nell'incontro per il titolo con il , comunque promosso.

I capocannonieri sono stati Robert Pintenat del Tolosa con 32 gol per il girone A e Marcel Campagnac dell'Abbeville con 22 gol per il girone B.

Girone A

Classifica finale 
{| align=center style="font-size: 90%; border-collapse:collapse" border=0 cellspacing=0 cellpadding=2
|- align=center bgcolor=#98A1B2
!width=20|
!width=40|
!width=220|Classifica Girone A
!width=55|Pt
!width=40|G
!width=40|V
!width=40|N
!width=40|P
!width=40|GF
!width=40|GS
!width=40|DR
|- align=center style="background:#FFF010;" 
| ||1.||style="text-align:left;"|	||50|| 34 ||21 ||8 ||5 ||54  ||17  ||+37
|-align="center"
|||2.||style="text-align:left;"| ||47 ||34 ||20 ||7 ||7 ||66 ||30 ||+36
|-bgcolor="#EFEFEF" align="center"
|||3.||style="text-align:left;"|	||47 ||34 ||20 ||7 ||7 ||57||24 ||+33
|-align="center"
|||4.||style="text-align:left;"|	||43|| 34 ||18 ||7 ||9 ||50 ||34 ||+16
|-bgcolor="#EFEFEF" align="center"
|||5.||style="text-align:left;"|	||42||34 ||16 ||10 ||8 ||46 ||24 	||+22
|-align="center"
|||6.||style="text-align:left;"| 	||39 ||34 ||16 ||7 ||11||40 ||33 ||+7
|-bgcolor="#EFEFEF" align="center"
|||7.||style="text-align:left;"|	||37 ||34 ||14 ||9 ||11 ||40 ||39 ||+1
|-align="center"
|||8.||style="text-align:left;"|	||36 ||34 ||14 ||8 ||12 ||43 ||32 ||+11
|-bgcolor="#EFEFEF" align="center"
|||9.||style="text-align:left;"|	||35 ||34 ||13 ||9 ||12||42 ||36 ||+6
|-align="center"
|||10.||style="text-align:left;"|	||33''||34 ||13 ||7 ||14 ||42 ||44 	||-2 
|-bgcolor="#EFEFEF" align="center"
|||11.||style="text-align:left;"|	||29||34 ||10 ||9 ||15 ||31 ||42 ||-11
|-align="center"
|||12.||style="text-align:left;"| ||28||34 ||6||16 ||12 ||23 ||41 ||-18
|-bgcolor="#EFEFEF" align="center"
|||13.||style="text-align:left;"| ||28||34 ||11 ||6 ||17 ||33 ||52 ||-19
|-align="center"
|||14.||style="text-align:left;"| ||27 ||34 ||8 ||11 ||15 ||32 ||49 ||-17
|-bgcolor="#EFEFEF" align="center"
|||15.||style="text-align:left;"| ||25 ||34 ||10 ||5 ||19 ||29 ||53 ||-24
|- align=center style="background:#FFB0B0;"
| ||16.||style="text-align:left;"| US Tavaux ||24 ||34 ||6 ||12 ||16 ||31||49 ||-18
|- align=center style="background:#FFB0B0;"
| ||17.||style="text-align:left;"| 	||21 ||34 ||7 ||7 ||20 ||37 ||66 ||-29
|- align=center style="background:#FFB0B0;"
| ||18.||style="text-align:left;"| AS Corbeil-Essonnes  ||21 ||34 ||6 ||9 ||19 ||31 ||62 ||-31
|}

 Girone B 
 Classifica finale 

 Barrages promozione 
 Qualificazioni Playoff :

 -   2-0 / 0-5

 Spareggi D1-D2 :  (D1) -  (D2) 1-0 / 2-2 
 Finale Campione 2.Divisione : 

 - ''' 2-3 / 0-2

Note

Voci correlate 
 Division 1 1980-1981
 Coppa di Francia 1980-1981

Collegamenti esterni

Calcio nel 1979
Calcio nel 1980
Ligue 2